Сан-Донато-Валь-ди-Комино () — коммуна в Италии, располагается в регионе Лацио, подчиняется административному центру Фрозиноне.

Население составляет 2190 человек, плотность населения составляет 63 чел./км². Занимает площадь 35 км². Почтовый индекс — 03046. Телефонный код — 0776.

Покровителем коммуны почитаются святой Донат из Ареццо, празднование 7 августа, и святая мученица Констанция, празднование в последнее воскресение августа.

Ссылки